Impulse – drugi długogrający album studyjny warszawskiej grupy jazzowej Jazzpospolita. Został wydany w 2012 roku przez Ampersand Records.

Lista utworów

Zespół 
 Stefan Nowakowski – gitara basowa, klawisze
 Wojciech Oleksiak – perkusja, elektronika
 Michał Przerwa-Tetmajer – gitara
 Michał Załęski – klawisze, elektronika

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Albumy muzyczne wydane w roku 2012
Albumy jazzowe